Niesz ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Niesz (1925–2013), Schweizer Fotografin
 Henri Niesz (1886–1957), Schweizer Elektroingenieur und Direktor